Kanton Aurillac-1
 Kanton Aurillac-2
 Kanton Aurillac-3
 Kanton Aurillac-4